

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 3 podstawowe 
 Zabagnie - część wsi Lipinki w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sosnówka
 Zabagnie – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Zabagnie - część wsi Dalewice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza 
 Zabagnie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec
 Zabagnie – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Stara Kornica
 Zabagnie - część wsi Lipniki w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse
 Zabagnie - część wsi Wejdo w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse 
 Zabagnie - część wsi Wola Zdakowska w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Gawłuszowice
 Zabagnie - część wsi Dulcza Mała w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki

Zobacz też 
 Za Bagnem